Hellersdorf ist der Name folgender Orte:

 der ehemalige Berliner Bezirk Hellersdorf 
 der Berliner Ortsteil Berlin-Hellersdorf
 der Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf